Der große Kampf steht für:

 Der große Kampf (Buch), Buch von Ellen Gould Harmon White (1858)
 Der große Kampf (Film), US-amerikanischer Film von Stuart Gillard (2004)